L'espressione Madre de Dios è comunemente usata nella lingua spagnola per designare la Vergine Maria. Letteralmente significa 'madre di Dio'. Indica anche:

Geografia 
Madre de Dios – provincia della Bolivia
Madre de Dios – regione del Perù
Madre de Dios – fiume del Perù

Musica 
Madre de Dios – album dei Dozer del 2011